Dans certains univers de fiction de type multivers, le plan Matériel est un univers similaire à notre univers réel. Le terme a été introduit dans le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Le terme plan Matériel peut donc désigner :
 le plan Matériel primaire de la cosmologie standard de Donjons et Dragons ;
 le plan Matériel du Grand Au-Delà, le multivers de Pathfinder.

Notes et références